Curione – cittadino romano posto a capo di una Curia

 Gaio Scribonio Curione (118 a.C. circa – 53 a.C.) – politico romano, console nel 76 a.C., padre di Gaio Scribonio Curione
 Gaio Scribonio Curione (90 a.C.-49 a.C.) – politico romano del I secolo a.C.